Pseudoips fagana är en fjärilsart som beskrevs av Fabricius 1781. Pseudoips fagana ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
fagana